Xiongmei kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiongmei (socken i Kina, lat 28,58, long 87,86), Tibet, 
 Xiongmei (socken i Kina, lat 31,40, long 89,01), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar